Фалероне () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.

Население составляет 3442 человека (2008 г.), плотность населения составляет 138 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 63022. Телефонный код — 0734.

Покровителем коммуны почитается святой Фортунат из Тоди, празднование 1 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comunefalerone.it

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики 

Римские колонии